Рахмо́нов — фамилия, восходящая к мусульманскому мужскому имени Рахмон, образованному от  — «милосердный».

Имеет женскую форму Рахмонова.

Известные носители 
 Рахмонов, Дарвишбек Уринбоевич (род. 1952) — деятель циркового искусства Узбекистана.
 Рахмонов, Журахон Рахмонбердиевич (1917—1977) — советский театральный актёр, заслуженный артист Узбекской ССР.
 Рахмонов, Мавлон Рахимович — государственный деятель, хоким Бухарской области.
 Рахмонов, Уктамжон Аскаржон угли (род. 1990) — узбекский боксёр.
 Рахмонов, Улугбек (1991) — узбекский самбист.
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич (1910—1980) — советский киргизский актёр и театральный деятель.
 Рахмонов, Шавкат (род. 1994) — казахстанский боец смешанных боевых искусств.
 Рахмонов, Шерзод Толибович (род. 1993) — узбекский политический деятель, биолог-химик. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Рахмонов, Шухрат Нурмухамматович (род. 1988) — киргизский футболист.
 Рахмонов, Эмомали Шарипович (также известен как Эмомали́ Рахмо́н; род. 1952) — таджикский государственный деятель, президент Таджикистана.

См. также 
 Рахманов